ISTE Group est une maison d'édition scientifique qui publie en français, anglais et espagnol.

Historique 

ISTE Group, entreprise familiale et indépendante d’édition scientifique et technique dirigée par Sami Ménascé, regroupe plusieurs entités, toutes basées à Londres, Royaume-Uni :

 ISTE Ltd, créée en 2007, publie en coédition avec Wiley 300 titres anglais en science, technologie et médecine par an ;
 ISTE Editions, créée en 2014, publie environ 200 titres français par an dans ses collections en sciences et technologies ;
 ISTE Press Ltd, créée en 2015, copublie 100 titres par an en anglais avec Elsevier ;
 pour compléter sa couverture éditoriale, ISTE a lancé en 2015 OpenScience, une plateforme de plus de 30 revues scientifiques en open access ;
 ISTE International, créée en 2020, publie des ouvrages en langue espagnole ;
 lancement en 2020 de la publication de l’Encyclopédie SCIENCES.

Domaines de publication 

 Biologie, médecine et santé
 Chimie
 Écologie et environnement
 Information et communication
 Ingénierie et systèmes
 Mathématiques
 Physique
 Sciences humaines et sociales
 Terre et Univers

Notes et références

Liens externes 

 ISTE Group
 ISTE Ltd
 John Wiley & Sons, inc
 Elsevier
 ISTE OpenScience
 ISTE international en espagnol

Maison d'édition d'ouvrages scientifiques
Entreprise fondée en 2005
Entreprise ayant son siège à Londres